Ferradal puede referirse a:

Ferradal (Arzúa), lugar de la parroquia de Oíns, concello de Arzúa.
O Ferradal (Carballo), lugar de la parroquia de Bértoa, concello de Carballo.
Souto de Ferradal, parroquia del concello de Láncara.
O Ferradal (Palas de Rey), lugar de la parroquia de Merlán, concello de Palas de Rey.
Ferradal Novo, lugar de la parroquia de Vilar de Donas, concello de Palas de Rey.
Ferradal Vello, lugar de la parroquia de Vilar de Donas, concello de Palas de Rey.
Ferradal (Sarria), lugar de la parroquia de Chorente, concello de Sarria.
Ferradal (El Barco de Valdeorras), lugar de la parroquia de Xagoaza, concello de El Barco de Valdeorras.
Ferradal (La Peroja), lugar de la parroquia de Vilarrubín, concello de La Peroja.
O Ferradal (San Amaro), lugar de la parroquia de Salamonde, concello de San Amaro.
Ferradal (Incio), lugar de la parroquia de Eirexalba, concello de Incio.
Ferradal (Pereiro de Aguiar), lugar de la parroquia de Covas, concello de Pereiro de Aguiar.
 Ferradal (Boal), lugar de la parroquia de Boal, concejo de Boal, Asturias.
 Ferradal (Castropol), lugar de la parroquia de Piñera, concejo de Castropol, Asturias.